С тобой и без тебя (фильм, 1973) — фильм производства СССР, режиссёр Родион Нахапетов, мелодрама по мотивам повести Михаила Жестева «Степанида Базырина»
 С тобой и без тебя (фильм, 2001) — фильм производства США, режиссёр Сандра Голдбахер
 С тобой и без тебя — альбом-сборник рок-группы Настя (1997)